Zygmunt Chmielewski (1896-1978) – aktor
 Zygmunt Chmielewski (1873-1939) – polityk